Ярега:

 Ярега — посёлок городского типа в Республике Коми, входит в состав городского округа «Ухта».
 Ярега — река в России, протекает в Республике Коми.